Magarzón puede referirse a:
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium.